«Людина-невидимка» — роман британського письменника Герберта Уеллса 1897 року.

Екранізації
 Людина-невидимка (фільм, 1933) — фільм Джеймса Вейла (США).
 Людина-невидимка (фільм, 1984) — радянський фільм Олександра Захарова.

Див. також 
 Невидимка (значення)